Porucha je nepříznivá změna stavu, průběhu či funkce:
 porucha technického zařízení (technická závada) – událost či stav, kdy poškození technického zařízení způsobí narušení jeho funkce, v avšak nižší závažnosti než havárie, obdobně i porucha procesu, například měření, radiového vysílání, dráhy tělesa aj.  
 v biologii a medicíně porucha jako specifický závadný stav organismu 
 Poruchy příjmu potravy
 Poruchy hybnosti
 Porucha zažívání
 Duševní porucha
 Porucha osobnosti
 Poruchy chování
 Poruchy emotivity
 Poruchy vědomí
 krystalová porucha (porucha krystalické mřížky), vada v krystalické struktuře
 atmosférická porucha, obecně jakékoliv porušení rovnovážného stavu v atmosféře, zastarale oblast, která jeví známky cyklonálního vývoje, v oboru bezpečnosti meteorologické jevy, které mohou způsobit ohrožení, zejména bouře, silný vítr, případně extrémní teploty (vedro, mráz), srážkové výkyvy (extrémní srážky, sucho) atd. 
 geologická porucha, typicky zlom a další deformace, kterými se zabývá tektonika

Externí odkazy